Notostira är ett släkte av insekter. Notostira ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Notostira